Chettri ist der Familienname folgender Personen:

 Bahadur Chettri Ram (1937–2000), indischer Fußballspieler 
 Bir Bahadur Chettri (* 1955), indischer Hockeyspieler 
 Nirmal Chettri (* 1990), indischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Chhetri, Hindukaste in Nepal und Indien